5. Panzerarmee bezeichnet mehrere gepanzerte Großverbände im Zweiten Weltkrieg:

* 5. Panzerarmee (Wehrmacht), Verband der deutschen Wehrmacht
 5. Panzerarmee (Rote Armee), Verband der sowjetischen Streitkräfte
 5. Garde-Panzerarmee, Verband der sowjetischen Streitkräfte